Българе глава дигнале е българска народна песен от Странджанската фолклорна област. Според Панайот Маджаров песента е от времето на Руско-турската война от 1828-1829 година. Песента е особено попупярна през Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година, като се изпълнява от въстаниците в Одрински революционен окръг на ВМОРО. Съществуват различни версии на песента и записи от различни изпълнители.

Текст

Външни препратки 
 Изпълнение на песента на Сава Попсавов
 Изпълнение на Силвия
 Изпълнение на Lot Lorein
 Изпълнение на трио „Тракийци“

Бележки 

Български народни песни
Странджанска фолклорна област